Vailly (Aube)
Vailly (Haute-Savoie)
ook:
Vailly-sur-Aisne, Aisne 
Vailly-sur-Sauldre,  Cher